Walther kan verwijzen naar:
Carl Walther (wapenfabrikant);
Isaak Wilhelm Walther (1794-1857), gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie
Johannes Walther (1860-1937), Duits geoloog;
Walthers faciesregel, regel uit de sedimentologie.
 Johann Jakob Walther (1650-1717), Duits violist en componist;
 Johann Gottfried Walther (1684-1748), Duits componist, muziektheoreticus en organist.
 Johann Walther of Walter, oorspr. Blankenmüller (1496-1570), Duits componist, medewerker van Maarten Luther.

Zie ook
Walter